Duboštica (rijeka), rijeka u BiH, lijeva pritoka Krivaje
 Duboštica (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš, BiH